Die Abenteuer von Chuck & seinen Freunden (Originaltitel: The Adventures of Chuck & Friends) ist eine US-amerikanische Animationsserie, die zwischen 2010 und 2011 produziert wurde.

Handlung 
Chuck ist ein acht Jahre alter, humorvoller und energischer Kipp-Laster. Gemeinsam mit seinen Freunden Boomer, dem schüchternen Feuerwehrauto, dem etwas forschen Kleintransporter Henri und dem Müllwagen Palfi verbringen sie viel Zeit auf der Raststätte von Chucks Eltern und erleben dort jede Menge Abenteuer. Chuck will einmal wie sein Bruder ein berühmter Rennfahrer werden. Allerdings ist sein Bruder ein Renn-Truck und er nur ein Kipp-Laster, was ihm diesen Traum erheblich erschwert. Doch davon lässt er sich nicht unterkriegen und arbeitet weiter daran seinen Traum eines Tages Wirklichkeit werden zu lassen.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde zwischen 2010 und 2011 in den Vereinigten Staaten produziert. Dabei sind 2 Staffeln mit 39 Doppelfolgen entstanden. Zudem erschien ein Special mit dem Titel Chuck’s Big Air Dare. Regie führte Romain Villemaine. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 12. September 2011 auf Super RTL statt. Weitere Ausstrahlungen im deutschsprachigen Raum erfolgten ebenfalls auf dem Fernsehsender Junior. Zudem erschienen mehrere DVDs und CDs zu den Abenteuern von Chuck und seinen Freunden.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 
 

Computeranimationsserie
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)
Fernsehserie der 2010er Jahre